Le siège de Gaza fut une bataille menée en -720 par l'empire néo-assyrien pour prendre la ville de Gaza. Il se termina par une victoire assyrienne totale, les Gazaïotes étant déportés en Assyrie.

Sources 

Bataille du VIIIe siècle av. J.-C.
Assyrie
Siège de l'Antiquité
720 av. J.-C.
Siège du VIIIe siècle av. J.-C.